Büren AG bezeichnet zwei verschiedene Orte im Kanton Aargau, Schweiz
die Ortschaft Büren (Gansingen) in der Gemeinde Gansingen
die Ortsgegend Büren (Küttigen) in der Gemeinde Küttigen